Wulfhere van Mercia, koning van Mercia van 658 tot 675;
 Wulfhere van York, aartsbisschop van York van 854 tot 900.